Epiblema podem se referir a:

Epiblema, um Género de orquídeas
Epiblema (Tortricidae), um Género de Insectos

Epiblema